Une énergie de liaison, ou chaleur d'atomisation, ou encore enthalpie de lien, est l'énergie nécessaire pour dissocier un système de particules ou corps en interaction.

Articles connexes 
 Énergie de liaison (chimie)
 Énergie de dissociation d'une liaison
 Liaison covalente
 Liaison nucléaire
 Énergie d'ionisation • Ionisation
 Énergie réticulaire
 Électron Auger
 Stabilité moléculaire
 Vitesse de libération

Physique nucléaire
Grandeur en thermochimie
Forme d'énergie